La expresión torre del silencio puede hacer referencia a:

 torre del silencio, edificio funerario de los parsis (un credo zoroástrico de la India) donde se dejan los cadáveres para ser consumidos por los buitres;
 Torres de El Silencio (1954-), nombre popular de las Torres del Centro Simón Bolívar, en el céntrico barrio El Silencio, en la ciudad de Caracas (Venezuela).